

Patronyme 

 Sergueï Larine (1956-), un ténor russe ;
 Cyle Larin (1995-), un joueur international canadien de soccer.

Toponyme 
 La Larine est un ruisseau français qui coule dans le département du Jura, affluent de la Loue.

Notes et références 

Patronyme russe